Der Begriff Klosterreform hat verschiedene Bedeutungen:

 Im engeren Sinn
 Cluniazensische Reform
 Klosterreform von Gorze, Klosterreformen des 10. Jahrhunderts
 Melker Klosterreform, die Melker Reform, 15. Jahrhundert

 Im weiteren Sinn
 Auflösung der englischen Klöster, der formale Akt, mit dem Heinrich VIII. die Besitztümer klösterlicher Einrichtungen konfiszierte.
 Französische Revolution, Dekret vom 14. April 1790
 Säkularisation von 1803